José Manuel López Rodríguez (Villablino, 1940) és un ciclista castellanolleonès.
 José Manuel López Prieto (Llangréu, 1946) és un futbolista asturià.
 José Manuel López (Lleó, 1971) és un fotoperiodista castellanolleonès.
 Josep Manuel López Martínez (Barcelona, 1980) és un jugador d'escacs català.